Le terme bataille de Santa Carla peut faire référence à l'un de ces évènements :

 Pour la série d'événements qui, à la fin décembre 1958, ont conduit à la prise de la ville cubaine de Santa Clara, voir Bataille de Santa Clara ;
 Pour l'escarmouche de 1847, voir  ;
 Pour la bataille de 1927 au Nicaragua, voir .